

Toponymie 
Steenbrugge est une localité de Belgique située à 3,5 km au sud de Bruges, dans la province de Flandre-Occidentale, et où a été fondé, en 1878, l'abbaye du Sacré-Cœur.

Autre 
Steenbrugge est une bière belge d'Abbaye reconnue produite par la brasserie Palm Breweries, dans la province du Brabant flamand, et comptant cinq variétés.